René Stokvis (producent)
 René Stokvis (atleet)